Арбон () — город в Швейцарии, центр округа Арбон, находится в кантоне Тургау.

Население составляет 14 796 человек (на 31 декабря 2019 года). Официальный код — 4401.

История 
В конце XIX — начале XX века «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» так описывал этот населённый пункт на своих страницах:
«Арбон — гл. город округа того же имени в швейцарском кантоне Тургау, на полуострове Боденского озера, близ линии Роршах-Романсгорн Сев.-Вост. швейцарской ж. д., имеет 1948 жит., красивую церковь, в которой совершается богослужение для лиц протестантского и католического вероисповеданий. Окрестности А. богаты плодами и виноградом. А. лежит на месте древней римской крепости Arbor felix, построенной в I стол. по Р. Х. для обороны дороги от Augusta Rauracorum к Brigantia (Брегенц) и разрушенной в V стол. аламаннами. В средние века при А., около самого озера, возвышался Гогенштауфенский замок, где жил Конрадин Швабский в 1266 году до похода в Италию».

Состав коммуны 
 Фраснахт

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тургау
Коммуны Тургау